Tegenspoed
 Pech (verkeer), oponthoud door mankementen aan een vervoermiddel
 Pech (volk), een Indiaans volk in Honduras
 Pech (Ariège), een gemeente in het Franse departement Ariège